Batrisodes — род мирмекофильных жуков-ощупников (Pselaphinae) из семейства стафилиниды.

Распространение
Встречаются в Голарктике.

Описание 
Мелкие коротконадкрылые жуки. Длина тела менее 5 мм (обычно от 2 до 3 мм). Основная окраска желтовато-коричневая или красновато-коричневая. Форма тела продолговатая. Голова, переднеспинка и надкрылья округлые, задняя часть тела относительно длинная. Усики 11-члениковые, брюшко из 5 видимых тергитов. Вертлуги короткие, ноги прилегают к тазикам. Надкрылья в базальной части с 3 ямками. Некоторые Batrisodes встречаются в гнилой древесине, опавших листьях или мхах, другие — с муравьями, а третьи — троглобионты или троглофилы. Мирмекофильные виды ассоциированы с муравьями. Например, в Китае известно более 20 видов, некоторые из них ассоциированы как инквилины с муравьями родов Aphaenogaster, Brachyponera, Formica, Lasius, Myrmica, Nylanderia, Odontomachus, Pheidole, Pseudolasius и другими.

Систематика 
Около 160 видов. Современная классификация с 1995 года рассматривает род Batrisodes в составе трибы Batrisini из надтрибы Batrisitae (ранее подсемейства в составе Pselaphidae, ныне Pselaphinae, Staphylinidae).

 Batrisodes abdominalis
 Batrisodes acuminatus
 Batrisodes acutifrons
 Batrisodes adnexus
 Batrisodes albionicus
 Batrisodes angustelytratus
 Batrisodes angustus
 Batrisodes antennatus
 Batrisodes aphaenogastri
 Batrisodes asteriscus
 Batrisodes auerbachi
 Batrisodes babaianus
 Batrisodes baejeongdoki
 Batrisodes bamian
 Batrisodes barri
 Batrisodes beyeri
 Batrisodes bifossulatus
 Batrisodes bistriatus
 Batrisodes bucephalus
 Batrisodes buqueti
 Batrisodes carinatus
 Batrisodes cartwrighti
 Batrisodes caudatus
 Batrisodes cavernosus
 Batrisodes caviceps
 Batrisodes cavicornis
 Batrisodes cerberus
 Batrisodes cicatricosus
 Batrisodes circassicus
 Batrisodes clypeatus
 Batrisodes clypeonotus
 Batrisodes clypeospecus
 Batrisodes coprea
 Batrisodes cornutus
 Batrisodes cristatus
 Batrisodes cryptotexanus
 Batrisodes declivis
 Batrisodes delaporti
 Batrisodes denticauda
 Batrisodes denticollis
 Batrisodes dentifrons
 Batrisodes dorothae
 Batrisodes dorsalis
 Batrisodes elysius
 Batrisodes exsculptus
 Batrisodes fanti
 Batrisodes feminiclypeus
 Batrisodes fengtingae
 Batrisodes ferulifer
 Batrisodes festinatus
 Batrisodes fossicauda
 Batrisodes foveicornis
 Batrisodes frontalis
 Batrisodes furcatus
 Batrisodes galloisi
 Batrisodes gemmoides
 Batrisodes gemmus
 Batrisodes globulifer
 Batrisodes grandis
 Batrisodes gravesi
 Batrisodes grossus
 Batrisodes grubbsi
 Batrisodes hairstoni
 Batrisodes harmandi
 Batrisodes helferi
 Batrisodes henroti
 Batrisodes hubenthali
 Batrisodes hubrichti
 Batrisodes incisipes
 Batrisodes indistinctus
 Batrisodes insularis
 Batrisodes ionae
 Batrisodes jocuvestus
 Batrisodes jonesi
 Batrisodes juvencus
 Batrisodes kavinai
 Batrisodes laticollis
 Batrisodes lineaticollis
 Batrisodes linyejiei
 Batrisodes longulus
 Batrisodes longwangshanus
 Batrisodes lustrans
 Batrisodes martini
 Batrisodes masatakai
 Batrisodes mendocino
 Batrisodes mississippiensis
 Batrisodes mitovi
 Batrisodes monticola
 Batrisodes nebulosus
 Batrisodes nigricans
 Batrisodes nipponensis
 Batrisodes obscurus
 Batrisodes occiduus
 Batrisodes oculatus
 Batrisodes opacus
 Batrisodes ornatifrons
 Batrisodes oro
 Batrisodes paganettii
 Batrisodes palpalis
 Batrisodes pannosus
 Batrisodes pekinsi
 Batrisodes pengzhongi
 Batrisodes petalosus
 Batrisodes pogonatus
 Batrisodes profundus
 Batrisodes pruinosus
 Batrisodes punctifrons
 Batrisodes punctipennis
 Batrisodes qiului
 Batrisodes reyesi
 Batrisodes riparius
 Batrisodes rossi
 Batrisodes roubali
 Batrisodes rousi
 Batrisodes rugicollis
 Batrisodes ruprechtii
 Batrisodes scabriceps
 Batrisodes schaefferi
 Batrisodes schaumii
 Batrisodes schmitti
 Batrisodes sculpticollis
 Batrisodes sennin
 Batrisodes shadeae
 Batrisodes simianshanus
 Batrisodes simplex
 Batrisodes singularis
 Batrisodes sinuatifrons
 Batrisodes songxiaobini
 Batrisodes speculum
 Batrisodes specus
 Batrisodes spretoides
 Batrisodes spretus
 Batrisodes stipes
 Batrisodes striatus
 Batrisodes subterraneus
 Batrisodes sulcaticeps
 Batrisodes temporalis
 Batrisodes texanus
 Batrisodes tianmuensis
 Batrisodes tichomirovae
 Batrisodes tornatilis
 Batrisodes triangulifer
 Batrisodes truncatus
 Batrisodes tulareanus
 Batrisodes tumoris
 Batrisodes uncicornis
 Batrisodes unisexualis
 Batrisodes valentinei
 Batrisodes vargus
 Batrisodes vavrai
 Batrisodes ventralis
 Batrisodes venustus
 Batrisodes venyivi
 Batrisodes virginiae
 Batrisodes wardi
 Batrisodes wartoni
 Batrisodes xuhaoi
 Batrisodes yanaorum
 Batrisodes zephyrinus
 Batrisodes zethus
 Batrisodes zhouchaoi

 Batrisodes из состава Batrisodellus: , , , , , , , ,

Примечания

Литература 
 Besuchet C. (1981). Contribution à l’étude des Batrisodes paléarctiques (Coleoptera: Pselaphidae). Revue Suisse de Zoologie 88: 275—296. https://doi.org/10.5962/bhl.part.82372
 Park, O. 1951. Cavernicolous pselaphid beetles of Alabama and Tennessee, with observations on the taxonomy of the family. Geological Survey of Alabama Museum Paper 31: 1–107. ссылка
 Jiang R.X., Yin Z.W. (2016). Two new species of Batrisodes Reitter (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae) from China. Zootaxa 4205: 194—200. https://doi.org/10.11646/zootaxa.4205.2.9
 Nomura S. (2007). Two new species of the genus Batrisodes (Coleoptera, Staphylinidae, Pselaphinae) from Taiwan. Elytra 35: 76-84.
 Yin Z.W., Shen J.W., Li L.Z. (2015). New species and new combinations of Asian Batrisodes Reitter (Coleoptera, Staphylinidae, Pselaphinae), and synonymy of Batrisodellus Jeannel with Batrisodes. Deutsche Entomologische Zeitschrift 62: 45-54. https://doi.org/10.3897/dez.62.4539

Batrisodes
Мирмекофилы
Роды жесткокрылых